Vosztok-program:
 Vosztok–1 – az első űrrepülés
 Vosztok–2 – az első teljes nap a világűrben
 Vosztok–3 és Vosztok–4 – az első csoportos repülés
 Vosztok–5 – a leghosszabb magányos űrrepülés
 Vosztok–6 – az első nő a világűrben
 Vosztok hordozórakéta

 Vosztok kutatóállomás az Antarktiszon
 Vosztok-tó az Antarktiszon
 Vosztok Öszkemen FK kazah labdarúgócsapat